Knorren

 Nachname von Frederik Knorren
 Gebilde um einen verloren gegangenen Baumast 
 Gelenkfortsatz (Medizin/Anatomie)